Papillon ("farfalla" in lingua francese) può riferirsi a:

Anime e manga 
 Papillon – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Papillon – personaggio de Il guerriero alchemico
 Papillon – manga di Miwa Ueda
 Papillon/Gabriel Agreste – antagonista principale della prima e della seconda stagione di Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir.

Cinema 
 Papillon – film del 1921 diretto da Gemma Bellincioni
 Papillon – film del 1973 diretto da Franklin J. Schaffner
 Papillon – film del 2017 diretto da Michael Noer

Musica 
 Papillon – album dei Latte e Miele del 1973
 Papillon – singolo degli Editors del 2009, tratto dall'album In This Light and on This Evening
 Papillon Records – etichetta discografica britannica

Altro 
 Papillon – cravatta a farfalla
 Papillon – libro autobiografico di Henri Charrière
 Papillon – spaniel nano continentale, razza canina
 Papillon Conversano – denominazione della Pallamano Conversano nei primi anni 2000
 Henri Charrière, detto Papillon – scrittore francese